Александр Ким:
 Ким, Александр Иванович (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Ким, Александр Киирович (род. 1945) — разработчик компьютеров, генеральный директор ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука», генеральный директор ЗАО МЦСТ.
 Ким, Александр Олегович (род. 1979) — российский хоккеист с мячом.